Кюль

 Кюль, Кюль, Готхард (нем. Gotthardt Kuehl) — немецкий художник-импрессионист.
 Кюль — село в Верхневилюйском улусе Якутии.
 «Кюль», «куль», «коль», «кёль» — компонент топонимов из тюркских языков; означает «озеро».